Свиридовский:

Персоналии 
 Свиридовский, Анатолий Григорьевич (1922—1968) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Свиридовский — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Свиридовский — посёлок в Венёвском районе Тульской области.

См. также 
 Свиридовский пруд
 Свиридовский сельский совет